Häst kan syfta på:

 Hästdjur – en familj i ordningen uddatåiga hovdjur
 Hästar – ett släkte Equus i familjen hästdjur
 Vildhäst – en art i släktet hästar
 Häst – en domesticerad underart Equus ferus caballus av vildhästen
 Fullblodshäst – en av de fyra blodstyper som används för att kategorisera hästar
 Halvblodshäst – en av de fyra blodstyper som används för att kategorisera hästar
 Kallblodshäst – en av de fyra blodstyper som används för att kategorisera hästar
 Varmblodshäst – en av de fyra blodstyper som används för att kategorisera hästar 
 Hästras – en grupp hästar som kännetecknas av vissa egenskaper som är gemensamma och ärftliga
 Arbetshäst –  en häst som är ett arbetsdjur bland annat inom jordbruk, i skogsbruket eller som körhäst för att dra vagnar eller som packdjur
 Hästens evolution – utveckling
 Hästsjukdomar – sjukdomar som drabbar hästar
 Hästspårväg – en typ av spårtrafik där vagnar dras på räls av en eller flera hästar
 Häst (tortyrredskap) – ett tortyrredskap
 Hästkraft – en traditionell måttenhet för motoreffekt, cirka 735 watt
 Bygelhäst – ett gymnastikredskap

Se även
 Lista över hästraser
 Förvildade hästar –  tamhästar som flytt eller blivit släppta från mänsklig kontroll